Caledonia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Caledonia Township (Illinois)
 Caledonia Township (Iowa)
 Caledonia Township (Alcona County)
 Caledonia Township (Kent County)
 Caledonia Township (Shiawassee County)
 Caledonia Township (Minnesota)
 Caledonia Township (North Dakota)